До списку лускокрилих Польщі віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Польщі.

Згідно з останніми оцінками, існує 3,174 видів лускокрилих, що зустрічаються на території Польщі.

Денні метелики

Hesperiidae 
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910)
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae 
 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 1775) — Синявець Мелеагр
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Pseudophilotes baton (Bergstrasser, 1779)
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae 
 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria titania (Esper, 1793)
 Boloria eunomia (Esper, 1799)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — Сінниця Геро
 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
  (Knoch, 1783)
 Erebia euryale (Esper, 1805)
  (Hübner, 1804)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia manto (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чорнушка Манто
 Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
  (Hübner, 1804)
 Erebia pronoe (Esper, 1780)
  Staudinger, 1861 — Чорнушка судетська
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — Сатир залізний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Ванесса чорно-руда
 Oeneis jutta (Hübner, 1806)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Papilionidae 
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775) — Поліксена

Pieridae 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea reali Reissinger, 1990
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Adelidae 
  Mann, 1852
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1801)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora associatella (Zeller, 1839)
 Nemophora congruella (Zeller, 1839)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813)
 Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1853)
  (Herrich-Schäffer in Stainton, 1851)

Alucitidae 
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
  Wallengren, 1859
 Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813

Argyresthiidae 
 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia submontana Frey, 1871
  (Zeller, 1847)
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
  (Packard, 1871)
  Staudinger, 1871

Autostichidae 
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
  Popescu-Gorj & Capuse, 1965

Batrachedridae 
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 
 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

Brahmaeidae 
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775)

Bucculatricidae 
 Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

Carposinidae 
 Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1854

Chimabachidae 
 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis diana (Hübner, 1822)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Coleophoridae 
 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adjectella Hering, 1937
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora boreella Benander, 1939
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839
 Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora coronillae Zeller, 1849
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora expressella Klemensiewicz, 1902
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora inulae Wocke, 1877
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora kyffhusana Petry, 1898
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora lewandowskii (Toll, 1953)
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora motacillella Zeller, 1849
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
  Muhlig, 1864
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
  Zeller, 1849
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
  Herrich-Schäffer, 1855
  (Haworth, 1828)
  Zeller, 1849
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
  Zeller, 1849
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
  Zeller, 1849
  (Hübner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora polonicella Zeller, 1865
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora pratella Zeller, 1871
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
  Toll, 1959
  Ragonot, 1874
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
  Heeger, 1848
 Coleophora saturatella Stainton, 1850
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
  Rebel, 1916
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
  Baldizzone, 1985
  Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
  Zeller, 1849
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora uliginosella Glitz, 1872
 Coleophora unipunctella Zeller, 1849
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicella (Hübner, 1813)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
  Zeller, 1849
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora wockeella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
  Toll, 1959
  (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
  Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
  Rebel, 1938
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Cossidae 
 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Crambidae 
 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania luctualis (Hübner, 1793)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
  (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
  (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria myella (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1805)
 Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
 Catoptria pauperellus (Treitschke, 1832)
 Catoptria permiacus (W. Petersen, 1924)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria petrificella (Hübner, 1796)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1834)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
  (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
  (Standfuss, 1848)
  (Zeller, 1846)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
  (Duponchel, 1832)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Kasania arundinalis (Eversmann, 1842)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
  (Fabricius, 1787)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
  (Zeller, 1846)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Talis quercella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea costalis (Eversmann, 1852)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
  (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Douglasiidae 
 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 
 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae 
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1817)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
  (Wocke, 1849)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
  (Standfuss, 1851)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
  (Douglas, 1846)
  (Heinemann, 1870)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
  (Nickerl, 1864)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
  (Duponchel, 1838)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
  Karsholt, 1997
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
  Zeller, 1854
  Stainton, 1861
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
  (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista fasciola Parenti, 1983
 Elachista festucicolella Zeller, 1859
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista triseriatella Stainton, 1854
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
  E. Hering, 1891
  Treitschke, 1833
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
  E. Hering, 1889
  Rebel, 1903
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
  Braun, 1948
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista griseella (Duponchel, 1843)
 Elachista herrichii Frey, 1859
 Elachista humilis Zeller, 1850
  Buszko, 1989
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista nobilella Zeller, 1839
  Frey, 1882
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista quadripunctella (Hübner, 1825)
  (Haworth, 1828)
 Elachista serricornis Stainton, 1854
  Stainton, 1858
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
  Sruoga, 1992
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Wocke, 1850)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
  (Christoph, 1882)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
  (Stainton, 1851)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 
 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Epermeniidae 
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
  (Heyden, 1863)

Erebidae 
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758)
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
  (Duponchel, 1842)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphantria cunea (Drury, 1773)
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
 Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
 Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)

Eriocraniidae 
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Euteliidae 
 Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Gelechiidae 
 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia subpunctella Svensson, 1966
 Acompsia tripunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1839)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha plantariella (Tengstrom, 1848)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1828)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Dactylotula kinkerella (Snellen, 1876)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
  (Hübner, 1796)
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
  (Curtis, 1827)
 Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
 Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa divisella (Douglas, 1850)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa ferrea (Frey, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa niphognatha (Gozmany, 1953)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa parvulata (Gozmany, 1957)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1893
 Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Nowicki, 1864)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
  Elsner, 1996
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1847)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma cincticulella (Bruand, 1851)
 Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
  Gozmany, 1957
 Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma vinella (Bankes, 1898)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Geometridae 
 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1839)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
  (Fuessly, 1783)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera leptographa Wehrli, 1936
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
  (Wehrli, 1917)
  (Hübner, 1799)
 Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
  (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1793)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
  (Thunberg, 1784)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1809)
  (Hübner, 1813)
  (de La Harpe, 1853)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1813)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
  (Treitschke, 1828)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
  Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
  Staudinger, 1870
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
  (Treitschke, 1828)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
  Doubleday, 1856
 Eupithecia extensaria (Freyer, 1844)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
  (Fabricius, 1787)
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
  (Treitschke, 1828)
  Herrich-Schäffer, 1861
  Milliere, 1862
  Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
  (Hübner, 1813)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
  (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
  Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
  W. Petersen, 1909
  Boisduval, 1840
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
  Bruand, 1850
  Assmann, 1848
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia thalictrata (Pungeler, 1902)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
  (Freyer, 1840)
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
  Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Hochenwarth, 1785)
  (Esper, 1805)
  (Wagner, 1898)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
  (Lienig, 1846)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme aquata (Hübner, 1813)
  (Treitschke, 1835)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1799)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1776)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
  (Harrison, 1914)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
  (Scopoli, 1763)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nothocasis sertata (Hübner, 1817)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
  (Geyer, 1833)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
  (Herrich-Schäffer, 1838)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1813)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Scopoli, 1763)
  (Scopoli, 1763)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
  (de Villers, 1789)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1799)
  (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
  (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae 
 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
  (Curtis, 1838)
  (Heyden, 1863)
  (Stainton, 1849)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
  (Snellen, 1878)
  (Treitschke, 1833)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Gracillariidae 
 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
  (Zeller, 1847)
  (Duponchel, 1843)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
  (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913)
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
  (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
  (Zeller, 1847)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
  Clemens, 1863
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Parornix traugotti Svensson, 1976
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
  M. Hering, 1936
 Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1885)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
  (Gerasimov, 1930)
  (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
  (Clemens, 1859)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
  (Douglas, 1853)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
  (Stainton, 1854)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)
  (Fischer von Röslerstamm, 1840)

Heliodinidae 
 Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Heliozelidae 
 Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
  M. Hering, 1941
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Hepialidae 
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 
 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Lasiocampidae 
 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1810)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Limacodidae 
 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lyonetiidae 
  (Fuchs, 1903)
  Toll, 1938
 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
  (Stainton, 1859)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
  Klimesch, 1937
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
  Zeller, 1839

Lypusidae 
 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 
 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
  (Hofner, 1898)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
  Heath, 1975
  Heath, 1975
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Momphidae 
 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha bradleyi Riedl, 1965
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 
 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
  (Skala, 1933)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia louisella (Sircom, 1849)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
  (Caradja, 1920)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
  Zimmermann, 1940
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
  (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
  (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
  (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
  (Preissecker, 1942)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyri (Glitz, 1865)
 Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
  Puplesis, 1984
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 ' (Wocke, 1865)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871)
 Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
  (Szocs, 1965)
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula beirnei Puplesis, 1984
 Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)

 Noctuidae 
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
  (Tauscher, 1837)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1825)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis desertorum Boisduval, 1840
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
  (Treitschke, 1825)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
  (Freyer, 1848)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Archanara neurica (Hübner, 1808)
  (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis furvula (Hübner, 1808)
  (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
  (Moschler, 1860)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
  (Esper, 1787)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
  (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
  (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
  (Esper, 1786)
  (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
  Freyer, 1836
  Bremer, 1861
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Villers, 1789)
  (Hübner, 1803)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
  (Boisduval, 1829)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
  Freyer, 1831
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Eversmann, 1843
  Eversmann, 1842
  Dorfmeister, 1853
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
  (Esper, 1790)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1803)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1794)
  (Hübner, 1809)
 Episema tersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
  (Hübner, 1803)
  (Treitschke, 1835)
  (Fabricius, 1787)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
  (Esper, 1788)
  (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
  (Hübner, 1817)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
  (Hübner, 1808)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
  Pierret, 1837
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis maritima Graslin, 1855
  Herrich-Schäffer, 1851
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
  (Eversmann, 1842)
  (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
  (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
  (Treitschke, 1825)
  (Freyer, 1845)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Esper, 1789)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
  (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
  (Curtis, 1827)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
  Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orbona fragariae Vieweg, 1790
  (Hübner, 1808)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
  (Hübner, 1803)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1790)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
  (Hübner, 1819)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
  (Schawerda, 1914)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
  (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
  (Esper, 1791)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
  (Staudinger, 1871)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
  (Duponchel, 1827)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
  (Esper, 1789)
  (Graeser, 1889)
  Mikkola, 1980

 Nolidae 
 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
  (Treitschke, 1835)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Hübner, 1793)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola svecicus (Bryk, 1941)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

 Notodontidae 
 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Esper, 1785)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
  (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
  (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1803)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)
 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

 Oecophoridae 
 Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
  (Zeller, 1852)
 Aplota palpella (Haworth, 1828)
 Batia internella Jackh, 1972
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Batia lunaris (Haworth, 1828)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
  Hodges, 1974
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
  (Ragonot, 1889)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
  (Rebel, 1918)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

 Opostegidae 
 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

 Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

 Plutellidae 
 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
  (Zeller, 1839)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

 Praydidae 
 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

 Prodoxidae 
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia morosa Zeller, 1852
  (Heyden, 1865)
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Heinemann, 1870)
 Lampronia standfussiella Zeller, 1852

 Psychidae 
 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Bacotia claustrella (Bruand, 1845)
 Bijugis bombycella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bijugis pectinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
  (Heinemann, 1870)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Eosolenobia manni Zeller, 1852
 Epichnopterix ardua (Mann, 1867)
  Heinemann, 1859
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epichnopterix sieboldi (Reutti, 1853)
  (E. Hering, 1846)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Narycia astrella (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Praesolenobia clathrella Fischer v. Röslerstamm, 1837
 Proutia betulina (Zeller, 1839)
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
 Rebelia herrichiella Strand, 1912
 Rebelia sapho (Milliere, 1864)
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
  (Ochsenheimer, 1816)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

 Pterophoridae 
 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
  (Fabricius, 1794)
  (Eversmann, 1844)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
  (O. Hofmann, 1898)
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
  (Hübner, 1813)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1852)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Zeller, 1867
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
  (Stainton, 1851)
  (Treitschke, 1833)
  Gibeaux & Nel, 1990
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
  (Buttner, 1880)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
  (Zeller, 1852)
  Karvonen, 1932
  (Duponchel, 1840)
 Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

 Pyralidae 
 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
  (Hübner, 1796)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1809)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
  (Zeller, 1839)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
  Zeller, 1848
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Lederer, 1852)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1810)
  (Hübner, 1796)
  (Guenee, 1845)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
  (Zeller, 1846)
  (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
  (Ragonot, 1887)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

 Roeslerstammiidae 
 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Saturniidae 
 Aglia tau (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pyri (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

 Scythrididae 
  (Mann, 1871)
 Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
  (O. Hofmann, 1897)
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris clavella (Zeller, 1855)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Schlager, 1847)
  Passerin d'Entreves, 1986
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris knochella (Fabricius, 1794)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris noricella (Zeller, 1843)
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
  Muller-Rutz, 1922
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris potentillella (Zeller, 1847)
  (Linnaeus, 1767)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris siccella (Zeller, 1839)

 Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901)
 Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
 Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Le Cerf, 1914
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
  Spatenka, 1983
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)

 Sphingidae 
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

 Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

 Thyrididae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

 Tineidae 
 Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
  Zeller, 1839
  Bruand, 1851
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
  (Hübner, 1825)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
 Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon quercicolella (Zeller, 1852)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
  (Haworth, 1828)
  Bruand, 1853
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri Petersen, 1966
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

 Tischeriidae 
 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
  (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
  (Haworth, 1828)
  (Kasy, 1961)
  Wocke, 1876
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

 Tortricidae 
  (Hübner, 1822)
 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
  (Stephens, 1852)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris effractana (Hübner, 1799)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris nigrilineana Kawabe, 1963
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
  (Mann, 1855)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1852)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
  (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
  (Staudinger, 1859)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
  (Brahm, 1791)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828)
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana Barrett, 1871
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
  (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799)
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
  Guenee, 1845
 Aterpia chalybeia Falkovitsh, 1966
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
  Obraztsov, 1960
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
  (Barrett, 1872)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
  (Barrett, 1882)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1817)
  (Krogerus, 1952)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rogana (Guenee, 1845)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
  (Hübner, 1799)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
  (Haworth, 1811)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
  (Stephens, 1852)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
  (Haworth, 1811)
  Zeller, 1847
  (Hübner, 1800)
  (Heylaerts, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
  (Rebel, 1889)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
  (Ratzeburg, 1868)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
  (Kuznetsov, 1962)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
  (Adamczewski, 1967)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
  (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Ratzeburg, 1840)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
  (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
  (Hübner, 1799)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
  (Guenee, 1845)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
  (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
  (Haworth, 1811)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
  (Treitschke, 1835)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Duponchel, 1835)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
  (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia crenana (Hübner, 1799)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
  (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
  (Peyerimhoff, 1863)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
  (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
  (Osthelder, 1937)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1835)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796)
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1813)
 Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
  Kocak, 1982
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
  (Wolff, 1957)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
  Lienig & Zeller, 1846
  Walker, 1863
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita fissana (Frolich, 1828)
  Treitschke, 1835
  (Guenee, 1845)
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1822)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Treitschke, 1830
  Snellen, 1883
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1817)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
  (Zeller, 1847)
  (Duponchel, 1844)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
  Bae & Komai, 1991
  (Freyer, 1842)
  Falkovitsh, 1970
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
  (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Rebel, 1914
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
  (Fabricius, 1775)
  Razowski, 1991
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
  (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
 Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
  (Freyer, 1842)
  (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
  (Zeller, 1847)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
  (Duponchel, 1843)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
  (Stange, 1866)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
  (Guenee, 1845)
  (Curtis, 1835)
  (Guenee, 1845)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
  Herrich-Schäffer, 1851
  (Hübner, 1799)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
  (Hübner, 1799)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
  (Zeller, 1868)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Snellen, 1883)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
  (Douglas, 1850)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
  (Lederer, 1859)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
  (Herrich-Schäffer, 1851)

 Urodidae 
  (Bruand, 1851)

 Yponomeutidae 
 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Euhyponomeutoides ribesiella (Joannis, 1900)
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
  (Stainton, 1868)
  (Stainton, 1851)
  Nowicki, 1864
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

 Ypsolophidae 
 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

 Zygaenidae 
 Adscita geryon (Hübner, 1813)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Jordanita chloros (Hübner, 1813)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena brizae (Esper, 1800)
 Zygaena cynarae (Esper, 1789)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
  (Esper, 1783)
 Zygaena viciae'' (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання
European Butterflies and Moths
Fauna Europaea
Списки:Польща
Фауна Польщі
п